Amerikai Egyesült Államok
 Queets, folyó Washington államban
 Queets, település Washington államban